Staffan Kronwall (né le  à Järfälla en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur. Il est le frère de Niklas Kronwall.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Järfälla HC, il commence sa carrière en senior au Huddinge IK en 2001. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2002 par les Maple Leafs de Toronto, en  en . Il part en Amérique du Nord en 2005. Il joue se premiers matchs dans la Ligue nationale de hockey. Il remporte la Coupe Calder 2009 avec les Bears de Hershey.

Carrière internationale
Il représente la Suède au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

Koubok Pervogo Kanala 
 2011 : nommé meilleur défenseur.

Ligue continentale de hockey 
2013 : participe au cinquième Match des étoiles avec l'association de l'Ouest.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2000-2001|| Huddinge IK|| Division 1|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Huddinge IK || Allsvenskan|| 42|| 4|| 7|| 11|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Djurgårdens IF|| Elitserien|| 48|| 4|| 6|| 10|| 65|| 12|| 1|| 1|| 2|| 8
|-
| 2003-2004|| Djurgårdens IF|| Elitserien|| 44|| 1|| 5|| 6|| 54|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| rowspan=2|2004-2005|| Djurgårdens IF|| Elitserien|| 35|| 1|| 4|| 5|| 43|| 12|| 2|| 0|| 2|| 10
|-
| Brynäs IF|| Elitserien|| 3|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Marlies de Toronto|| LAH|| 16|| 1|| 10|| 11|| 12|| 4|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2005-2006|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 34|| 0|| 1|| 1|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Marlies de Toronto||  LAH|| 47|| 3|| 14|| 17|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Marlies de Toronto||  LAH|| 26|| 3|| 7|| 10|| 14|| 19|| 1|| 1|| 2|| 11
|-
| 2007-2008|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 18|| 0|| 0|| 0|| 7|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2008-2009|| Marlies de Toronto||  LAH|| 42|| 7|| 18|| 25|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Bears de Hershey||  LAH|| 17|| 2|| 7|| 9|| 13|| 21|| 3|| 9|| 12|| 6
|-
| 2008-2009|| Capitals de Washington|| LNH|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Flames de Calgary|| LNH|| 11|| 1|| 2|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Abbotsford Heat||  LAH|| 44|| 5|| 23|| 28|| 24|| 9|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2010-2011|| Abbotsford Heat||  LAH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Djurgårdens IF|| Elitserien|| 45|| 7|| 13|| 20|| 14|| 7|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2011-2012|| Severstal Tcherepovets || KHL || 52|| 4|| 13|| 17|| 28|| 6|| 1|| 1|| 2|| 10
|-
| 2012-2013|| Lokomotiv Iaroslavl || KHL|| 50|| 10|| 12|| 22|| 14|| 6|| 3|| 4|| 7|| 2
|-
| 2013-2014|| Lokomotiv Iaroslavl || KHL|| 47|| 1|| 18|| 19|| 24|| 18|| 2|| 3|| 5|| 6
|-
| 2014-2015 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 60|| 5|| 20|| 25|| 26|| 6|| 0|| 1|| 1|| 5
|-
| 2015-2016 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 60 || 3 || 22 || 25 || 16 || 5 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
| 2016-2017 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 52|| 6|| 12|| 18|| 18|| 15|| 3|| 8|| 11|| 15
|-
| 2017-2018 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 55|| 10|| 25|| 35|| 10|| 9|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
| 2018-2019 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 54|| 4|| 7|| 11|| 18|| 6|| 3|| 3|| 6|| 2
|-
| 2019-2020 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 46|| 1|| 8|| 9||49 || 6|| 0|| 1|| 1|| 0

| 66|| 1|| 3|| 4|| 23|| || || || ||

Au niveau international 

|2002 ||align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 0|| 0|| 0|| 4|| -1 ||align="left"| Sixième place
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 1|| 3|| 4|| 4|| +3|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2012 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 1|| 1|| 2|| 2|| +5|| align="left"| Sixième place
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 0|| 1|| 1|| 4|| +3||align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 1|| 2|| 3|| 4|| +5|| align="left"| Cinquième place
|-
| 2018 || align="left"| Jeux olympiques || 9|| 0|| 2|| 2|| 2|| 0|| align="left"|  place

Références

Naissance en septembre 1982
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Champion de la Coupe Calder
Joueur du Brynäs IF
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Bears de Hershey
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Champion du monde de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018